E86 peut faire référence à :
 Hypovolémie, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Route européenne 86, reliant Krystallopigí à Géfyra en Grèce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres